Сухоцкая — польская фамилия, известные носители:

 Сухоцкая, Нина Станиславовна (1906—1988) — советская актриса, театральный режиссёр, педагог.
 Сухоцкая, Ханна (род. 1946) — польский государственный деятель.

См. также 
 Сухецкая